Dit is een lijst van planetoïden 44801-44900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (44801) - || 1999 TD200|| 12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44802) - || 1999 TG206|| 13 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44803) - || 1999 TO206|| 13 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44804) - || 1999 TO210|| 14 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44805) - || 1999 TT214|| 15 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44806) - || 1999 TW215|| 15 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44807) - || 1999 TP217|| 15 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44808) - || 1999 TM220|| 1 oktober 1999 || CSS
|-
| (44809) - || 1999 TN221|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44810) - || 1999 TR221|| 2 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (44811) - || 1999 TE222|| 2 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (44812) - || 1999 TH222|| 2 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (44813) - || 1999 TV222|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44814) - || 1999 TX222|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44815) - || 1999 TO223|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44816) - || 1999 TB224|| 4 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (44817) - || 1999 TW234|| 3 oktober 1999 || CSS
|-
| (44818) - || 1999 TQ236|| 3 oktober 1999 || CSS
|-
| (44819) - || 1999 TS236|| 3 oktober 1999 || CSS
|-
| (44820) - || 1999 TX236|| 3 oktober 1999 || CSS
|-
| (44821) Amadora || 1999 TZ236|| 3 oktober 1999 || CSS
|-
| (44822) - || 1999 TW239|| 4 oktober 1999 || CSS
|-
| (44823) - || 1999 TG242|| 4 oktober 1999 || CSS
|-
| (44824) - || 1999 TH243|| 6 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44825) - || 1999 TS243|| 12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44826) - || 1999 TH244|| 7 oktober 1999 || CSS
|-
| (44827) - || 1999 TN247|| 8 oktober 1999 || CSS
|-
| (44828) - || 1999 TR247|| 8 oktober 1999 || CSS
|-
| (44829) - || 1999 TS247|| 8 oktober 1999 || CSS
|-
| (44830) - || 1999 TT247|| 8 oktober 1999 || CSS
|-
| (44831) - || 1999 TF248|| 8 oktober 1999 || CSS
|-
| (44832) - || 1999 TJ248|| 8 oktober 1999 || CSS
|-
| (44833) - || 1999 TL248|| 8 oktober 1999 || CSS
|-
| (44834) - || 1999 TE256|| 9 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44835) - || 1999 TS259|| 9 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44836) - || 1999 TB262|| 13 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44837) - || 1999 TM270|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44838) - || 1999 TK272|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44839) - || 1999 TU273|| 5 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44840) - || 1999 TO284|| 9 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44841) - || 1999 TP284|| 9 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44842) - || 1999 TG285|| 9 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44843) - || 1999 TX286|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44844) - || 1999 TG288|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44845) - || 1999 TE289|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44846) - || 1999 TN290|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44847) - || 1999 TA291|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44848) - || 1999 TY291|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (44849) - || 1999 UE1|| 16 oktober 1999 || K. Korlević
|-
| (44850) - || 1999 UR1|| 17 oktober 1999 || T. Urata
|-
| (44851) - || 1999 UE2|| 16 oktober 1999 || K. Korlević
|-
| (44852) - || 1999 UG2|| 17 oktober 1999 || K. Korlević
|-
| (44853) - || 1999 UR4|| 31 oktober 1999 || L. Šarounová
|-
| (44854) - || 1999 UY5|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (44855) - || 1999 UF6|| 28 oktober 1999 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (44856) - || 1999 UH6|| 28 oktober 1999 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (44857) - || 1999 UW8|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (44858) - || 1999 UZ13|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (44859) - || 1999 UH14|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (44860) - || 1999 UC15|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (44861) - || 1999 UL15|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (44862) - || 1999 UM15|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (44863) - || 1999 UV15|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (44864) - || 1999 UJ23|| 28 oktober 1999 || CSS
|-
| (44865) - || 1999 UO23|| 28 oktober 1999 || CSS
|-
| (44866) - || 1999 UP27|| 30 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (44867) - || 1999 UN29|| 31 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (44868) - || 1999 UQ29|| 31 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (44869) - || 1999 UQ34|| 31 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (44870) - || 1999 UP35|| 30 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (44871) - || 1999 UR38|| 29 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (44872) - || 1999 UA41|| 17 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (44873) - || 1999 UF41|| 17 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (44874) - || 1999 UY44|| 30 oktober 1999 || CSS
|-
| (44875) - || 1999 UO45|| 31 oktober 1999 || CSS
|-
| (44876) - || 1999 UG46|| 31 oktober 1999 || CSS
|-
| (44877) - || 1999 UK46|| 31 oktober 1999 || CSS
|-
| (44878) - || 1999 UD49|| 31 oktober 1999 || CSS
|-
| (44879) - || 1999 UP50|| 30 oktober 1999 || CSS
|-
| (44880) - || 1999 UF51|| 31 oktober 1999 || CSS
|-
| (44881) - || 1999 UJ51|| 31 oktober 1999 || CSS
|-
| (44882) - || 1999 UR51|| 31 oktober 1999 || CSS
|-
| (44883) - || 1999 UW52|| 31 oktober 1999 || CSS
|-
| (44884) - || 1999 UT56|| 28 oktober 1999 || CSS
|-
| (44885) - || 1999 VB || 1 november 1999 || Kleť
|-
| (44886) - || 1999 VF1|| 4 november 1999 || T. Stafford
|-
| (44887) - || 1999 VF5|| 5 november 1999 || K. Korlević
|-
| (44888) - || 1999 VJ5|| 4 november 1999 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (44889) - || 1999 VC6|| 5 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (44890) - || 1999 VF7|| 7 november 1999 || K. Korlević
|-
| (44891) - || 1999 VB8|| 8 november 1999 || K. Korlević
|-
| (44892) - || 1999 VJ8|| 8 november 1999 || K. Korlević
|-
| (44893) - || 1999 VV8|| 5 november 1999 || Farpoint
|-
| (44894) - || 1999 VK9|| 8 november 1999 || K. Korlević
|-
| (44895) - || 1999 VL9|| 8 november 1999 || K. Korlević
|-
| (44896) - || 1999 VB12|| 10 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (44897) - || 1999 VP12|| 11 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (44898) - || 1999 VA15|| 2 november 1999 || Spacewatch
|-
| (44899) - || 1999 VD15|| 2 november 1999 || Spacewatch
|-
| (44900) - || 1999 VG17|| 2 november 1999 || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten